Площадь Чингисхана в Улан-Баторе
 Площадь Чингисхана в Хайларе